huzar – żołnierz lekkiej jazdy
 huzar (h. zwykły lub h. rudy) – gatunek małpy wąskonosej
 Huzar – pseudonim kpt. Kazimierza Kamieńskiego, żołnierza AK i antykomunistycznego podziemia niepodległościowego.
 Huzar – film francuski z 1995 roku
 Huzar – prototypowy polski Opancerzony Wóz Patrolowy zbudowany na podwoziu samochodu Land Rover Defender

Zobacz też 

 Husarz
 Husaria